CARC steht für:
 Canadian Arctic Resources Committee, kanadische Non-Profit-Organisation
 Classical Art Research Centre, britisches Forschungszentrum an der University of Oxford
 Contemporary Art Research Centre, britisches Forschungszentrum an der Kingston University
 Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, italienische Partei

CarC steht für:
 Carcinoma C, Zelllinie

C.A.R.C. steht für:
 Club Atlético Rosario Central, argentinischer Fußballverein, siehe Rosario Central

CA.R.C. steht für:
 Cardano Reattivo Compatto, italienische Konstruktion einer Motorrad-Hinterradschwinge

Abkürzung